Сірка — хімічний елемент
 Самородна сірка
 Сірка (мінерал)
 Вушна сірка — жовто-коричнева змазкоподібна секреція
 Сірка у вугіллі